

Мале Ледніце — село, громада округу Поважська Бистриця, Тренчинський край.

Ледніце — неоготичний замок в Південній Моравії.
 Ледніце — село, громада округу Бржецлав, Південноморавський край.